The Miniaturist (novelle), een novelle uit 2014 van Jessie Burton
 The Miniaturist (miniserie), tweedelige miniserie, gebaseerd op de novelle